4 е четвъртият студиен албум на американската певица Бийонсе. Излиза 24 юни 2011. От него излизат седем сингъла – Run the World (Girls), Best Thing I Never Had, Party, Love on Top, Countdown, I Care и End of Time.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 1+1 – 4:33
 I Care – 3:59
 I Miss You – 2:59
 Best Thing I Never Had – 4:13
 Party (с André 3000) – 4:05
 Rather Die Young – 3:42
 Start Over – 3:19
 Love on Top – 4:27
 Countdown – 3:32
 End of Time – 3:43
 I Was Here – 3:59
 Run the World (Girls) – 3:56

Японско издание 
 Dreaming – 4:39

Делукс издание (диск 2) 
 Lay Up Under Me – 4:13
 Schoolin' Life – 4:53
 Dance for You – 6:17
 Run the World (Girls) (Kaskade Club Remix) – 5:02
 Run the World (Girls) (Red Top Club Remix) – 6:02
 Run the World (Girls) (Jochen Simms Club Remix) – 6:19

Разширено издание 
 Love on Top – 4:27
 Party (с André 3000) – 4:04
 Schoolin' Life – 4:52
 Countdown – 3:33
 I Miss You – 2:58
 Dance for You – 6:15
 I Care – 3:59
 Rather Die Young – 3:43
 1+1 – 4:34
 End of Time – 3:44
 Run the World (Girls) – 3:58
 Best Thing I Never Had – 4:13
 Start Over – 3:19
 I Was Here – 3:58

Албуми на Бийонсе
Музикални албуми от 2011 година